Јерусалимска патријаршија може бити:

 Јерусалимска патријаршија, православна патријаршија у Јерусалиму;
 Јерусалимска јерменска патријаршија, јерменска миафизитска патријаршија у Јерусалиму;
 Јерусалимска римокатоличка патријаршија, католичка патријаршија латинског обреда у Јерусалиму.

Види још 
 Александријска патријаршија (вишезначна одредница)
 Антиохијска патријаршија (вишезначна одредница)
 Цариградска патријаршија (вишезначна одредница)